, fondata nell'ottobre del 2004, è una società di produzione musicale fondata da Nobuo Uematsu ex-compositore della holding giapponese Square Enix.

Smile Please ha avuto come primo cliente proprio la Square Enix, che ha chiesto a Uematsu di portare i suoi concerti anche in Nord America.

La società di Uematsu lavora attualmente per Mistwalker, uno studio di sviluppo per videogiochi avviato dal creatore della serie Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi. Uematsu ha composto le musiche di due giochi di ruolo per Xbox 360 che sono stati sviluppati da Mistwalker: Blue Dragon e Lost Odyssey.

Collegamenti esterni

Aziende musicali giapponesi